Лорин Уильямс (; , ) — американская легкоатлетка и бобслеистка. Одна из пяти людей в истории, выигравших награды и летних, и зимних Олимпийских игр в разных видах спорта.

Спортивная биография

Лёгкая атлетика 
Уильямс родилась и выросла в пригородах Питтсбурга и Детройта. В настоящее время является жителем пригорода Питтсбурга. Ей принадлежали рекорды школы в беге на 100, 200 метров, прыжке в длину и эстафете. Она поступила в Университет Майами, где соревновалась вместе с легкоатлетической командой, и окончила его в 2004 году.

Уильямс является серебряным призёром в беге на 100 метров на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 4-кратным призёром чемпионатов мира по лёгкой атлетике, где она выиграла золотые медали в эстафете 4×100 метров в 2005 и 2007 годах, а также золото в беге на 100 метров в 2005 и серебро в беге на 100 метров в 2007.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Уильямс бежала последний этап в эстафете, но путаница в полуфинале с партнёршей по команде Торри Эдвардс, привела к тому, что Эдвардс не смогла правильно передать эстафетную палочку. И всё же Уильямс пришла-таки к финишу на последнем месте, но сборная США была дисквалифицирована из-за того, что американской спортсменке пришлось пробежать не по своей дорожке, чтобы взять эстафетную палочку. В индивидуальном забеге на 100 метров Уильямс финишировала второй в первом раунде соревнований сразу позади Кристин Аррон. Показанное американской спортсменкой время — 11,38 сек — позволило ей продвинуться во второй круг соревнований, где она улучшила своё время (11,07 сек), но снова финишировала второй, на этот раз после Кирон Стюарт. В полуфинале Уильямс показала третье время (11,10 сек), финишировав после Шелли-Энн Фрейзер и Муны Ли, а в финале пробежала 100 метров за 11,03 сек, заняв при этом лишь четвёртое место, пропустив вперед себя трёх бегуний из Ямайки.

Уильямс заняла третье место в беге на 100 метров на чемпионате США по лёгкой атлетике 2009 года и, как результат, квалифицировалась на чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009 в Берлине, который стал для неё уже третьим подряд. За неделю до начала чемпионата Уильямс была в составе женской эстафеты 4×100 метров, которая показала лучшее время в женской эстафете за последние 12 лет. Женская сборная США в составе Уильямс, Элисон Феликс, Муны Ли, Кармелиты Джетер показала результат 41,58 сек, что стало восьмым показателем за всю историю проведения женской эстафеты 4×100 метров.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне выступала в составе эстафетной сборной США 4×100 м в предварительном забеге. Позднее в финале, уже без участия Уильямс, американки заняли первое место, но согласно регламенту золото получали все спортсмены, выступавшие и в предварительных забегах, таким образом, Уильямс стала олимпийской чемпионкой.

Бобслей 
В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи выступала в бобслее в качестве разгоняющей у известного пилота Эланы Майерс. Американский экипаж лидировал после трёх из четырёх заездов, но в последнем заезде всё же уступил олимпийским чемпионкам 2010 года канадкам Кейли Хамфрис и Хезер Мойс. Таким образом, Уильямс упустила шанс стать первой женщиной в истории, выигравшей олимпийские золотые медали летних и зимних Игр. Однако она стала первой, кто имеет олимпийские награды и в лёгкой атлетике, и в бобслее.

См. также 
 Джонс, Лоло
 Питтмен, Яна
 Стульнева, Ольга Олеговна

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции США
Бобслеисты США
Спортсмены нескольких видов спорта
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники летних и зимних Олимпийских игр